Hallock bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hallock (Illinois)
 Hallock (Minnesota)
 Hallock (Ohio)

Personen:
 Gerard Hallock (1905–1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Hallock junior (1783–1840), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Richard T. Hallock (1906–1980), US-amerikanischer Altorientialist
 Robert Hallock (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 William Hallock (1857–1913), US-amerikanischer Professor für Chemie und Pharmazie

Siehe auch:
 Hallock Township